Branko Dangubić – lanciatore di giavellotto jugoslavo
 Filip Dangubić – calciatore croato, attaccante
 Nemanja Dangubić – cestista serbo